місто Шубін, Куявсько-Поморське воєводство Польщі
 Шубін — дух шахт

Чоловіки
 Шубін Віталій Миколайович ( 1982) — український юрист, державний службовець.
 Шубін Олег Володимирович (нар. 1990) — лейтенант медичної служби медичної роти 95-тої ОАМБр Високомобільних десантних військ Збройних Сил України (2014—2015 рр.).
 Шубін Сергій Анатолійович (*1967) — колишній український футболіст, який грав на позиції нападника та півзахисника.
 Шубін Олексій Іванович (1901—1966) — радянський письменник, член Спілки письменників СРСР (1944).
 Шубін Софрон Борисович (1727—1778) — контр-адмірал, член Адміралтейської колегії, перший командир будівництва Херсонської фортеці.
 Шубін Федот Іванович (1740—1805) — російський скульптор, один з найвидатніших скульпторів 18 століття.
Жінки
 Шубіна Маргарита Валеріївна (. 1966) — радянська і російська актриса. Заслужена артистка Росії (2009).
Російські прізвища